Esistono più comuni francesi con questo nome

Bussières – Côte-d'Or
Bussières – Alta Saona
Bussières – Loira
Bussières – Puy-de-Dôme
Bussières – Saona e Loira
Bussières – Senna e Marna
Bussières – Yonne